Birkirkara F.C. er en fodboldklub fra Maltas største by Birkirkara.

Nuværende trup

Trup

Titler 
 Maltesiske mesterskaber (3): 2000, 2006 og 2010
 Maltesiske pokalturnering (4): 2002, 2003, 2005 og 2008

 Udekampen mod FC Santa Coloma blev ikke spillet grundet heftig regn.

Fodboldklubber fra Malta
Etableret i 1950